Wuming steht für:

 Wuming (Nanning), Stadtbezirk der Stadt Nanning in der Volksrepublik China;
 Wuming, italienisches Schriftstellerkollektiv, siehe Wu Ming